Таво́р может означать:
 Тавор (в русской традиции — Фавор) — гора в Израиле, в христианстве традиционно считается местом Преображения Господня.
 Кфар-Тавор — местный совет в Нижней Галилее в Израиле, вблизи горы Фавор.
 «Тавор» (официальное обозначение — TAR-21) — модель автомата, выпускаемая израильским концерном Israel Military Industries.
 Тавор — одно из торговых наименований, под которыми продаётся транквилизатор лоразепам.
 Фавор — гора на острове Большая Муксалма Соловецкого архипелага.

См. также 
 Тавора — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Табор